Imię i nazwisko Thomas Hill nosili lub noszą m.in.:
 Thomas Hill (1829-1908) – amerykański malarz, pejzażysta
 Thomas Hill (1927-2009) – amerykański aktor
 Thomas Hill (ur. 1949) – amerykański lekkoatleta, medalista olimpijski z 1972
 Thomas Hill (ur. 1971) – amerykański koszykarz